Bocchino ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgio Bocchino (1913–1995), italienischer Florettfechter
 Riccardo Bocchino (* 1986), italienischer Rugby-Union-Spieler